Almási János
 Almási János (17–18. század) tanár
 Almási János (1925–2000) labdarúgó-játékvezető
 Almási János dr. (fl. 1954) történész, ELTE tud. főmunkatárs
Almásy János
 Almásy János  (1691–1765) jászkun főkapitány